Il singolare maschile  del torneo di tennis Schenectady Open 1993, facente parte dell'ATP Tour 1993, ha avuto come vincitore Thomas Enqvist che ha battuto in finale Brett Steven 4-6, 6-3, 7-60.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (quarti di finale)
 Karel Nováček (semifinali)
 Amos Mansdorf (primo turno)
 Emilio Sánchez (primo turno)

 Javier Sánchez (quarti di finale)
 Carlos Costa (semifinali)
 Mikael Pernfors (quarti di finale)
 Bernd Karbacher (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Schenectady Open 1993
ATP Tour 1993